Francisco Samper, puede referirse a:

 Francisco Samper Polo, jurista chileno.
 Francisco Samper Madrid, Canciller de Colombia.